Ел Техухан има више значења:

 Ел Техухан (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Техухан (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику